Zeitgeist (Цайтгайст; ) может означать:
 Zeitgeist, или дух времени, — философская концепция из области истории философии.
  — журнал пользовательской активности (Activity Log Manager) в Linux.
 Zeitgeist — роман футуролога и научного фантаста Брюса Стерлинга 2000 года.

В музыке 
 Zeitgeist — первый студийный альбом проекта Schiller.
 Zeitgeist — четвёртый студийный альбом австрийского дуэта Camo and Krooked.
 Zeitgeist — четвёртый студийный альбом британской группы Levellers.
 Zeitgeist — седьмой студийный альбом американской альтернативной рок-группы The Smashing Pumpkins, вышедший в 2007 году.
 Zeitgeist — песня британской рок-группы Black Sabbath, написанная в 2013 году

См. также 
 Дух времени (значения)